Thomas Mehlhorn ist der Name folgender Personen:

* Thomas Mehlhorn (Komponist) (* 1969), deutscher Filmkomponist
 Thomas Mehlhorn (Schauspieler) (* 1969), deutscher Schauspieler